Transformée de Burrows-Wheeler
 Théorème de Bolzano-Weierstrass
 , une mesure de l'endurance d'un SSD qui a pour valeur le nombre maximum de « téraoctets écrits », au-delà duquel l'intégrité des données copiées ne sont plus garanties.